Статья́:

 Статья в журналистике — один из основных жанров.
 Научная статья — письменный опубликованный отчёт, описывающий итоги исследования.
 Энциклопедическая статья — письменное описание чего-либо.
 Статья в юриспруденции — часть текста закона, закрепляющая юридические нормы.

См. также 
 Словарная статья — единица описания в словарях.